Absperrung steht für:
 Absperrung (Straßenverkehr), Einrichtung zur Sperrung von Verkehrsflächen
 Bauzaun, Zaun zur Absperrung von Baustellen
 Feste Absperrung, Sicherheitsmaßnahme im Gleisbau
 Sicherheitsabsperrung, Absperrgitter
 Gitter, häufig eine dekorative Absperrung aus Metall
 Gatter, ein Wildgehege oder auch Viehgatter

Siehe auch: